Shandong Heavy Industry Group Company Limited (, ) — китайская государственная холдинговая компания по производству строительной техники, грузовых автомобилей, автобусов и двигателей. Контрольный пакет акций принадлежит SASAC, штаб-квартира расположена в городе Цзинань.

История 
Shandong Heavy Industry Group основана в 2009 году в результате слияния компаний Weichai Holding Group, Shandong Construction Machinery Group и Shandong Auto Industrial Group.

В августе 2012 года Shandong Heavy Industry Group приобрела за 116 миллионов евро 75 % акций итальянского производителя яхт Ferretti Group (англ.). В том же году Shandong Heavy Industry Group через свою дочернюю компанию приобрела за 467 миллионов евро 25 % акций немецкого производителя вилочных погрузчиков KION Group (англ.) и за 271 миллион евро 70 % акций гидравлического бизнеса KION Group.

В октябре 2019 года Shandong Heavy Industry Group стала контролирующим акционером Sinotruk Group, приобретя 45 % акций.

Дочерние компании 
В Shandong Heavy Industry Group входят: производитель двигателей Weichai Holding Group, производитель дорожных машин Shantui, производитель грузовиков Sinotruk Group, производитель яхт Ferretti Group, производитель автобусов Yaxing Coach (англ.).

Примечания 

Автомобилестроительные компании Китая
Машиностроительные компании Китая
Производители грузовых автомобилей Китая
Производители дизельных двигателей
Производители землеройных машин
Компании Шаньдуна